Гофнунгсталь (с — «Долина Надежд») — название населённых пунктов:

Россия 
 Гофнунгсталь — деревня в Исилькульском районе Омской области.
 Гофнунгсталь — прежнее название села Невское Красногвардейского района Крыма.

Украина 
 Гофнунгсталь — бывшее село в Тарутинском районе Одесской области.
 Гофнунгсталь — прежнее название села Лазаревка Казанковского района Николаевской области.
 Гофнунгсталь — прежнее название села Цебриково Разделянского района Одесской области.